Die 17. Basketball-Weltmeisterschaft der Damen fand vom 27. September bis 5. Oktober 2014 in der Türkei statt. Der Zentralausschuss () der FIBA vergab im März 2011 die Ausrichtung des Finalturniers an den Verband der Türkei. Die Spiele fanden in der Ankara Arena in der Hauptstadt Ankara und der Abdi İpekçi Arena in Istanbul statt. Die Finalrunde des Turniers fand in der Ülker Sports Arena, ebenfalls in Istanbul, statt.

Weltmeister wurde zum insgesamt neunten Mal die Auswahl der Vereinigten Staaten.

Teilnehmer 
  – Gastgeber (EM-Bronzemedaille)
  – Olympiasieger und Titelverteidiger

FIBA Europa 
– qualifiziert über die Platzierungen der Europameisterschaft 2013:
  – Europameister
  – Vizeeuropameister
  – EM-Halbfinale
  – EM-Fünfter
  – EM-Sechster

FIBA Amerika 
– qualifiziert über die Platzierungen der Amerikameisterschaft 2013:
  – Amerikameister
  – Vizeamerikameister
  – Bronzemedaille

FIBA Asien 
– qualifiziert über die Platzierungen der Asienmeisterschaft 2013:
  – Asienmeister
  – Vizeasienmeister
  – Bronzemedaille

FIBA Afrika 
– qualifiziert über die Platzierungen der Afrikameisterschaft 2013:
  – Afrikameister
  – Vizeafrikameister

FIBA Ozeanien 
  – Ozeanienmeister 2013

Modus 
Beim Turnier selbst wurde eine Vorrunde in vier Gruppen mit jeweils vier Mannschaften ausgetragen, die innerhalb der Gruppen im Rundenturnier-Modus jeweils einmal gegeneinander antraten. Die Zweit- und Drittplatzierten Mannschaften der Gruppen A und B sowie der Gruppen C und D trugen überkreuz ein Ausscheidungsspiel aus. Der Sieger der jeweiligen Ausscheidungsspiele war zusammen mit den Gruppensiegern für das Viertelfinale qualifiziert, in dem das Turnier wie bei den Ausscheidungsspielen im K.-o.-System fortgeführt wurde. Die Verlierer der Viertelfinalspiele spielten eine „Trostrunde“ um die Platzierungen fünf bis acht aus. Die Verlierer der Halbfinalspiele spielten gegeneinander um die Bronzemedaille, während der Sieger des Finalspiels als Weltmeister gekürt wurde.

Vorrunde 
Die Paarungen der Vorrunde wurden am 15. März 2014 per Losverfahren bestimmt. Die Spiele wurden im Rundenturnier-Modus ausgetragen.

Gruppe A – Ankara Arena

Gruppe B – Ankara Arena

Gruppe C – Abdi İpekçi Arena

Gruppe D – Abdi İpekçi Arena

Finalrunde 
Das Turnier wurde im K.-o.-System fortgeführt, wobei zunächst eine Ausscheidungsrunde zwischen Gruppenzweiten und -dritten ausgespielt wurde. Zudem fanden eine Platzierungsrunde für die Viertelfinalverlierer statt sowie ein Spiel um die Bronzemedaille der Halbfinalverlierer.

Ausscheidungsrunde

Viertelfinale

Kleines Halbfinale

Halbfinale

Spiel um Platz 7

Spiel um Platz 5

Spiel um Platz 3

Finale

Weltmeisterinnen

All-Tournament Team 
In die Auswahl der fünf besten Spielerinnen des Turniers wurden folgende fünf Spielerinnen berufen:
 
 
  (MVP)

Weblinks 
 The Official Website of the 2014 FIBA World Championship for Women – offizielle Webseite ( /  / )

Einzelnachweise 

Weltmeisterschaft Damen
Damen 2014
Weltmeisterschaft der Damen 2014
Frauenbasketballwettbewerb
Frauensport in der Türkei